Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2002./03.

4. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

Poveznice 
 1. HNL 2002./03.
 2. HNL 2002./03.
 3. HNL 2002./03.
 4. rang HNL-a 2002./03.
 5. rang HNL-a 2002./03.
 6. rang HNL-a 2002./03.
 Hrvatski nogometni kup 2002./03.

Izvori 

2002-03
 7